Optimus (łac.) – najlepszy
 Optimus SA – polski producent komputerów
 Optimus Net – pierwotna nazwa portalu onet.pl stworzonego przez Optimusa
 Optimus Telecomunicações – portugalski operator telekomunikacyjny
 Optimus Prime – postać z fikcyjnego świata Transformers
 Optimus – solowa płyta Johna Noruma